Kno est un DJ, producteur et rappeur américain;
KNO est un code, qui signifie aéroport international de Kuala Namu à Medan en Indonésie, selon le code AITA des aéroports;

Code